Slovo Křtiny může označovat:
 křest a s ním spojená slavnost
 Křtiny (okres Blansko) – městys v okrese Blansko
 Křtiny (zámek) – zámek v okrese Blansko
 Křtiny (Milíčov) – sídliště v Praze 11
 Křtiny (film) – film

Externí odkazy